Чемпіонат Франції 2014—2015 () — 77-й сезон чемпіонату Франції з футболу. Сезон розпочався 8 серпня 2014 і фінішував 23 травня 2015. Чемпіоном достроково став столичний клуб «Парі Сен-Жермен» (це п'ятий титул парижан).

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди учасники першості

Стадіони

Турнірна таблиця 

 

 

 
 

 
 
 

Позначення:

Результати

Статистика

Найкращі бомбардири 

Джерело: Список бомбардирів

Хет-трики 

5 Гравець забив 5 голів

Посилання 
 Офіційний сайт Ліги 1  
 Ліга І на soccerway 

Ліга 1
Франція
Франція
2014 у французькому спорті
2015 у французькому спорті